Moldavia
Tîrnova – comune del distretto di Dondușeni
Tîrnova – comune del distretto di Edineț